A Copa COSAFA de 2010 seria a décima quarta edição do torneio.  Este torneio, contaria com 14 seleções e Angola sediaria a competição.

Porém, a edição foi cancelada porque as autoridades angolanas não deram garantias suficientes para sediar o torneio.

Os 14 seleções participantes

Ligações externas
Sítio oficial 

2010
2010 no futebol